Båstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Båstjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (1 ha)
Båstjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707146-154039), sjö i Sollefteå kommun,  (9,64 ha)
Båstjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707704-156505), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn